(8695) Bergvall, astéroïde de la ceinture principale

Bjørn Bergvall (1939-), skipper norvégien
Erik Bergvall (1880-1950), joueur de water-polo suédois et président de la Fédération internationale de natation dans les années 1920